Маргари́та Арту́ровна Во́йтес (; род. 1936, Москва) — советская, эстонская певица оперы и оперетты (лирико-колоратурное сопрано), актриса. Народная артистка СССР (1979).

Биография 
Родилась 30 октября 1936 года в Москве.

Детство провела в Новосибирске. После возвращения семьи в Эстонию окончила среднюю школу № 2 (ныне гимназия имени М. Хярмы) в Тарту и поступила в Тартуский университет на библиографический факультет. В 1957 году дебютировала на сцене университетского театра в оперетте И. Кальмана «Фиалка Монмартра». Не окончив университет, после учёбы в музыкальной школе и подготовительных курсов, поступила в Таллинскую консерваторию (ныне Эстонская академия музыки и театра) (класс Л. Сауль), завершив обучение в 1964 году.

С 1964 года — солистка театра «Ванемуйне» в Тарту.

С 1969 по 1990 год — солистка Эстонского театра оперы и балета (ныне Национальная опера «Эстония») в Таллине.

Выступала и как камерная певица. Вела концертную деятельность, пела в церквях. Особое место в её репертуаре в последние годы приобрело духовное песнопение, записи которого были сделаны в 2005 году и вышли на компакт-диске «Аве Мария».

Первая эстонская певица, которая была приглашена петь в Большом театре в Москве (1973) и дать сольный концерт в Центральном концертном зале «Россия».

Партнерами певицы по сцене были: Георг Отс, Хендрик Крумм, Иво Кууск и другие.

Гастролировала по многим городам СССР и за рубежом: Чехословакия, Румыния, Болгария, Германия, Венгрия, Финляндия, Италия, Кипр, Мальта, Швейцария, Япония, Индия, Канада, Шри-Ланка, Швеция.

30 октября 2006 в концертном зале «Эстония» (Таллин) состоялся гала-концерт в честь 70-летнего юбилея певицы.

В 2008 году избрана почётным членом Союза актёров Эстонии.

Член КПСС с 1966 по 1991.

Семья 
 Отец — Артур Ломбак (1896—1977), инженер артиллерии
 Мать — Тамара Ломбак (1900—1984) (русская, польское происхождение)
 Муж — Юхан Войтес (в разводе), имеет двух сыновей, восемь внуков.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Эстонской ССР (1969)
 Народная артистка Эстонской ССР (1974)
 Народная артистка СССР (1979)
 Орден «Знак Почёта» (1986)
 Орден Белой звезды III класса (2011)
 Премия имени Георга Отса (1986)

Партии 
 
  — «Фиалка Монмартра» И. Кальмана — Виолетта
  — «Кармен» Ж. Бизе — Фраскита
 ,  — «Травиата» Дж. Верди — Виолетта
  — «Фауст» Ш. Гуно — Маргарита
  — «Виндзорские проказницы» О. Николаи — миссис Форд 
 ,  — «Риголетто» Дж. Верди — Джильда
  — «Цыганский барон» И. Штрауса — Саффи
  — «Дон Жуан» В. А. Моцарта — Церлина
 ,  — «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти — Лючия
 ,  — «Турок в Италии» Дж. Россини — Фьорилла
  — «Джанни Скикки» Дж. Пуччини — Лауретта
  — «Телефон» Дж. Менотти — Люси
  — «Похищение из сераля» В. А. Моцарта — Констанца, Блонда
  — «Летучая мышь» И. Штрауса — Розалинда, Адель
  — «Дон Паскуале» Г. Доницетти — Норина
  — «Сирано де Бержерак» Э. С. Тамберга — Роксана
  — «Богема» Дж. Пуччини — Мюзетта
 ,  — «Дочь полка» Г. Доницетти — Мария
  — «Директор театра» В. А. Моцарта — госпожа Херц
  — «Бал в Савойе» П. Абрахама — Танголита
 ,  — «Альцина» Г. Генделя — Альцина
  — «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха — Олимпия
  — «Клетка для птиц» Дж. Хермана — Мари Диндон

Фильмография 
  — Поёт Маргарита Войтес
  — Лючия
  — Бал в опере (музыкальный) (Эстонское телевидение)
  — Igihaljas bel canto
  — Поёт Маргарита Войтес
  — Лючия ди Ламмермур (фильм-опера) — эпизод 
  — Директор театра
  — Pärlipeegeldused

Примечания

Ссылки 
 
 Данные на IMDB.com
 Войтес: Я по-прежнему пою, и это — счастье

Академические музыканты Эстонии
Академические музыканты СССР
Сопрано
Заслуженные артисты Эстонской ССР
Народные артисты Эстонской ССР
Выпускники Эстонской академии музыки и театра
Персоналии:Театр «Ванемуйне»
Персоналии:Национальная опера «Эстония»
Члены КПСС